Andrew Cruickshank, Brits acteur
 Bobby Cruickshank, Schots golfer
 Cruickshanks Corner,  vijfsprong in het centrum van de stad Ramsey op het eiland Man
 Dan Cruickshank, Brits presentator en schrijver
 George Cruikshank, Engels artiest, karikaturist en illustrator
 Jaime Cruickshank, Canadees bobsleester
 Jim Cruickshank, Schots voetballer
 John Cruickshank, Schots golfer
 Jorge Cruickshank García, Mexicaans politicus
 Josephine Cruickshank, Amerikaans tennisster
 Laurence Cruickshank, Amerikaans filmproducent